— японская фамилия. Встречается в основном на острове Кюсю и на островах Рюкю.

Известные носители 
 Маэда, Акира (род. 1959) — японский рестлер корейского происхождения.
  (род. 1991) — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
  (род. 1997) — японский футболист.
 Маэда, Джон () (род. 1966) — американский дизайнер японского происхождения, специалист в области компьютерных технологий, писатель.
  (1878—1907) — японский лингвист, преподаватель Восточного института во Владивостоке.
  (род. 1963) — японский создатель аниме, режиссёр.
  (1878—1941) — японский дзюдоист, профессиональный боец, сыгравший важную роль в создании бразильского джиу-джитсу.
  (род. 1961) — японский музыкант, композитор, продюсер.
 Маэда, Осаму (род. 1965) — японский футболист.
  (род. 1981) — японский футболист, игрок клуба «Джубило Ивата».
  (1917—1999) — японский инженер-химик, президент Университета Тохоку.
  (1885—1977) — японский художник, работавший в традиционном стиле нихонга.
 Маэда, Томас Аквин Манё (род. 1949) — японский кардинал, епископ Хиросимы, архиепископ Осаки с 2014 года.
 Маэда, Тосинари (1885—1942) — японский генерал, командущий силами на Северном Борнео.
  (род. 1953) — японский мангака, прославившийся мангой в жанре хентай.
 Маэда Тосииэ (ум. 1599) — японский полководец-самурай, вассал Тоётоми Хидэёси.
 Маэда, Хидэки (род. 1954) — японский футболист.
 Маэда, Итико (род. 1952) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Маэда, Сари (род. 1990) — японская биатлонистка.

Ссылки

См. также 
 Японское имя